Даниила Яковлевна Байко́ (20 августа 1929 года, Яблуницы, Жешувский повят, Подкарпатское воеводство, Польша — 26 апреля 2019 года, Львов, Украина) — советская украинская певица, преподаватель музыки; участник вокального трио сестёр Байко. Народная артистка Украинской ССР (1979).

Биография 
Родилась 20 августа 1929 года в селе Яблоница (Яблуница, Яблоновка; ныне Польша). В 1958 году окончила Львовскую ГК имени Н. В. Лысенко, совместно с сёстрами Марией и Ниной выступала с 1953 (солистка Львовской филармонии).

В 1969—1984 годах работала преподавателем Львовского педагогического училища.

В репертуар певицы входили украинские народные песни, произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Скончалась на 90-м году жизни во Львове в апреле 2019 года.

Награды и премии 
 орден княгини Ольги III степени (2008)
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960)
 медаль «За трудовую доблесть» (07.03.1960).
 Народная артистка Украинской ССР (1979).
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (2011)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1976)— за концертные программы (1973—1975)

Примечания

Источники 
 Этот день в истории 
 Шевченковский комитет 

Персоналии:Львовская область
Трио сестёр Байко
Меццо-сопрано Украины